Adolphe Gustave Gerhardt (1824-1906), officier de cavalerie français, auteur de manuels hippiques
 Alban Gerhardt (1969-), violoncelliste allemand
 Carl Immanuel Gerhardt (1816-1899), mathématicien allemand et éditeur des œuvres de Leibniz
 Carl Jakob Adolf Christian Gerhardt (1833-1902), médecin allemand 
 Charles Gerhardt (1816–1856), chimiste alsacien
 Elena Gerhardt (1883–1961), chanteuse de Lieder allemande
 Gustave Adolphe Gerhardt (1843-1921), architecte français
 Hans-Jürgen Gerhardt (1954-), bobeur est-allemand
 Paul Gerhardt (1607–1676), théologien luthérien et auteur de chants religieux allemand
 Robert Gerhardt (1903-1989), rameur américain
 Ulrich Gerhardt (1875–1950), zoologiste allemand
 Wolfgang Gerhardt (1943-), homme politique allemand.